Кемптон има више значења:
 Кемптон (Пенсилванија)
 Кемптон (Илиноис)
 Кемптон (Индијана)